B.1901 kan være en forkortelse for:
 Nykøbing Falster Boldklub af 1901 – en dansk fodboldklub, som spiller i 2. division.
 Undløse Boldklub af 1901 – en dansk fodboldklub, som spiller i Sjællands Boldspil-Union.
 B.1901 København – en dansk fodboldklub under Dansk Arbejder Idrætsforbund.